Fraze kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Frazé, kommun, Département d'Eure-et-Loir, 
 Fraize, kommun, Département des Vosges,